, ou Cosse, un quartier de Königsberg en Allemagne.
 Kosse, un village du Cameroun.
 Kosse, une ville située au nord du comté de Limestone, au Texas, aux États-Unis.